Arburesi – abitanti di Arbori
Arburesi – abitanti di Arbus (Italia)